Terra — o terceiro planeta do sistema solar
 Terra (DC comics) — personagem dos quadrinhos
 Terra (economia) — fator de produção
 Terra (elemento) — um dos quatro elementos, segundo os filósofos antigos
 Terra (eletricidade) — potencial elétrico da superfície da Terra
 Terra (livro) — livro de Sebastião Salgado
 Terra (mitologia) — a deusa da Terra, segundo a mitologia romana
 Terra (empresa) — provedor de acesso à internet
 Terra (satélite) — satélite que monitora as condições ambientais do planeta
 Terras (Lajes do Pico) — localidade portuguesa

Música 
 Terra (álbum de Carlinhos Veiga)
 Terra (álbum de Chico Buarque)
 Terra (álbum de Mariza)
 Terra (álbum de Tantra)
 Terra (canção) — canção de Caetano Veloso

Desambiguação
Desambiguações de topônimos